Соревнования двухместных экипажей в бобслее на зимних Олимпийских играх 1976 года прошли 6 и 7 февраля на санно-бобслейной трассе в Игльсе. В состязаниях приняли участие 24 команды из 13 стран, победитель определялся на основании четырёх заездов.

Победу с запасом в 0,57 секунды одержали дебютанты Олимпийских игр, представители Восточной Германии Майнхард Немер и Бернхард Гермесхаузен. Вслед за ними расположился западногерманский экипаж пилота Вольфганга Циммерера, который, будучи олимпийским чемпионом в данной дисциплине, рассматривался как фаворит соревнований. Третье место заняли опытные швейцарцы Эрих Шерер и Йозеф Бенц, многократные призёры и победители чемпионатов мира.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Bobsleigh at the 1976 Innsbruck Winter Games: Men's Two   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1976